Émile Derré
 Di Derre

Autre